Österörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österörarna, Åland, Saltvik, 
 Österörarna, Raseborg, Nyland,

Se även
Österören
Österön
Österö